Een laan bij een hof, een oude tuin of een kasteel.
 Hoflaan (Arnhem), een laan in Arnhem
 Hoflaan (Bergen), een laan in Bergen (Noord-Holland).
 Hoflaan (Borculo), een oude laan in Borculo, vernoemd naar het Kasteel Borculo.
 Hoflaan (Groesbeek), een oude laan in Groesbeek.
 Hoflaan (Hilversum), een laan in Hilversum.
 Hoflaan (Kortenhoef), een laan in Kortenhoef.
 Hoflaan (Rotterdam), een oude laan in Rotterdam-Kralingen, vernoemd naar het Slot Honingen.
 Hoflaan (Scheemda), een laan in Scheemda.
 Hoflaan (Tilburg), een laan in Tilburg.
 Hoflaan (Zoetermeer), een laan in Zoetermeer.
 Begraafplaats Hoflaan (Scheemda), een begraafplaats in Scheemda.
 Begraafplaats Hoflaan (Zoetermeer), een begraafplaats in Zoetermeer.
 Begraafplaats Hoflaan, een andere naam voor de Centrale Begraafplaats West in Tilburg.